E400 oder E-400 steht für:
 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Alginsäure
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-400

Abkürzung